Rydner är ett svenskt efternamn, som burits av bland andra:

 Lars Rydner (1866–1909), svensk tidningsman och författare
 Olle Rydner (1909–1987), svensk militär

Svenska efternamn